A C4H10 a következő vegyületek összegképlete:

 Bután (n-Bután)
 Izobután